Breslauer bezeichnet:
 einen Einwohner der Stadt Breslau

Breslauer ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Breslauer (1866–1954), deutscher Architekt
 Bernard H. Breslauer (1918–2004), deutsch-britischer Buchantiquar

 Christian Breslauer (1802–1882), Warschauer Landschaftsmaler
 George W. Breslauer (* 1946), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Hans Karl Breslauer (1888–1965), österreichischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Marianne Breslauer (1909–2001), deutsche Fotografin
 Martin Breslauer (1871–1940), deutscher Buchantiquar
 Max Breslauer (1869–1929), deutscher Elektrotechniker
 Rudolf Breslauer (1903–1945), deutscher Kameramann
 Samuel Breslauer (1870–1942), deutscher Journalist, Verbandsfunktionär
 Siegmund Breslauer (1900–1966), deutscher Theater- und Filmagent, Theaterleiter
 Walter Breslauer (1890–1981), deutsch-britischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Breslau (Begriffsklärung)